El término banca hace referencia, en esta enciclopedia:

Varios
 a una banca, embarcación pequeña y estrecha usada en Filipinas.
 a Banca, comuna del departamento de Pirineos Atlánticos (Francia).
 a una banca, juego de naipes de envite.
 a un escaño (elecciones) o banca, asiento de los parlamentarios en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Economía y finanzas
La banca o el sector bancario, conjunto de bancos y banqueros y sus servicios y operaciones.

Instituciones bancarias
 Banca Antonveneta
 Banca Carige
 Banca Catalana
 Banca Comercială Română
 Banca Cívica
 Banca García-Calamarte
 Banca Intesa
 Banca March
 Banca Masaveu
 Banca Mifel
 Banca Nazionale del Lavoro
 Banca Popolare Etica
 Banca Popolare dell'Emilia Romagna
 Banca Popolare di Milano
 Banca Popolare di Sondrio
 Banca Privada d'Andorra
 Banca Reig
 Banca Transilvania

Conceptos bancarios
 a la banca de segundo piso, no trata directamente con los usuarios de los créditos, sino que hace las colocaciones de los mismos a través de otras instituciones financieras;

 a la banca de inversión o de negocios;
 a la banca de reserva fraccional;
 a la banca electrónica, a la que se puede acceder mediante Internet;
 a la banca en España;
 a la banca en la sombra, conjunto de entidades financieras y prácticas que sustentan operaciones financieras que ocurren fuera del alcance de las entidades de regulación nacionales;
 a la banca islámica;
 a la banca libre;
 a la banca privada;
 a la banca pública, entidad bancaria en la que el Estado o actores públicos son los propietarios;
 a la banca suiza;
 a la banca universal;
 a la banca ética o banca social, conjunto de entidades financieras cuyos productos no están condicionados exclusivamente al criterio del máximo beneficio y la especulación.